Madama Butterfly — ópera de Puccini
 M. Butterfly — peça da Broadway, de 1988, baseado na história do chinês Shi Pei Pu
 M. Butterfly (filme) — de 1999

Desambiguações de artes